Beatrice Bölsterli-Ambühl (1917-1992), Zwitserse feministe
 Elias Ambühl (1992-), Zwitserse freestyleskiër

Zwitserse achternaam